Axel Smeets (1974) – ex calciatore belga
 Bryan Smeets (1992) – calciatore olandese
 Felix Smeets (1904-1961) – calciatore olandese
 Jan Smeets (1985) – scacchista olandese
 Jorrit Smeets (1995) – calciatore olandese
 Robert Smeets (1985) – ex tennista australiano